Les joueurs du Liverpool Football Club qui ont marqué le club anglais basé à Liverpool sont nombreux. Jouant à Anfield depuis sa création en 1892, le club s'est créé un des meilleurs palmarès d'Angleterre et d'Europe. Tous les joueurs listés dans cet article ont joué au moins 100 rencontres avec le club. Certains joueurs ont joué moins de 100 matchs car à leur époque, le club jouait moins de rencontres par saison. Les joueurs sont classés selon leur premier contrat professionnel signé avec le club. Seuls le nombre de matchs officiels et de buts avec l'équipe première de Liverpool sont comptés. Les rencontres durant les guerres ne sont pas comptés, les apparitions en tant que titulaires sont incluses.

Liste des joueurs 

Légende

Mis à jour le .

Bibliographie 
  Ivan Ponting, Liverpool Player by Player, Hamlyn Publishing Group Ltd, 1998. .

Notes et références

Liens externes 
 Liste exhaustive des joueurs de Liverpool


Joueurs
Liverpool